Влада Екшибарова (род. 14 марта 1989 года) — теннисистка, по ходу своей карьеры представлявшая на соревнованиях Узбекистан и Израиль; победительница двадцати турниров  ITF Тренер — Арнэ Томс.

Общая информация 
Влада в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (19)

Победы (8) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (11)

Финалы турниров ITF в парном разряде (30)

Победы (15)

Поражения (16)

Интересные факты 
 Влада — совладелица рекорда Кубка Федерации по показателю максимального количества очков, разыгранного на чемпионском тай-брейке парного матча. В 2004 году Екшибарова и Иванна Израилова уступили индийской паре после розыгрыша 40 очков.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
Теннисисты Узбекистана